

Patronyme
 Jean Rodhain, (1900-1977),  est le premier Secrétaire général du Secours catholique.
 Auguste Rodhain, (1868-1943), est un homme politique français.

Toponymie

 La Rue Monseigneur-Rodhain est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme